HMS Manchester es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Manchester (15), crucero ligero de la clase Town.
 HMS Manchester (D95), destructor Tipo 42.
Manchester, HMS